Пиньейро (Piñeyro)

Испанская и португальская фамилия 
 Пиньейро, Жуан Карлос (1932—2011) — бразильский футболист, центральный защитник.
 Пиньейро, Мануэль (1933—1998) — кубинский коммунист, основатель спецслужб Фиделя Кастро.
 Пиньейро, Марсело (род. 1953) — аргентинский и испанский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Пиньейро, Энрике (род. 1956) — аргентинский лётчик, актёр, продюсер, сценарист и режиссёр театра и кино.
 Пиньейро да Консейсан, Леонардо (более известен как Лео Пеле, род. 1996) — бразильский футболист, защитник.

Топоним 
 Пиньейро (Буэнос-Айрес) — поселение в Аргентине в провинции Буэнос-Айрес.

См. также 
 Пиньейру